Роберто Салгадо има више значења:

 Роберто Салгадо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Роберто Салгадо (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику